La Virgen kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Virgen, San Luis Potosí, 
 La Virgen, Durango, 
 La Virgen, Salvatierra, 
 La Virgen, Tarandacuao, 
 La Virgen, San Diego de la Unión, 
 La Virgen, Puebla, 
 La Virgen, Jerécuaro, 
 La Virgen, Silao de la Victoria, 
 La Virgen, Oaxaca, Santa María Zacatepec, 
 La Virgen, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar